Enzo Riccomini (1934-2022) – calciatore e allenatore italiano
Eugenio Riccomini (1936) – storico dell'arte, funzionario e accademico italiano